Non stop, iets wat gebeurd zonder pauzes
 Non-Stop (film), Amerikaanse actiefilm uit 2014
 Non stop (trail), gedeelte van een trialwedstrijd
 Non-Stop (roman), een roman van Brian Aldiss uit 1958
 Nonstop (Zuid-Koreaans televisieserie), een televisieserie uit Zuid-Korea
 Nonstop (Chinese televisieserie), een televisieserie uit China

Muziek 
 Non-Stop (Kirgizische band), een Kirgizische muziekgroep
 NonStop (popgroep), een Portugese meidengroep
 Nonstop 40, een voormalig radioprogramma
 Non-Stop (B. T. Express), een album van B. T. Express uit 1975
 Nonstop! (James Brown), een album van James Brown uit 1981
 Non Stop (Julio Iglesias), een album van Julio Iglesias uit 1988
 NonStop (Fun Factory), een album van  Fun Factory uit 1994
 Non Stop (Ivar), een lied van Ivar uit 2001
 Non Stop (Reflex), een album van Reflex uit 2003
 Non stop (The Partysquad), een lied van The Partysquad in samenwerking met Brainpower uit 2006
 Non Stop (BYU Vocal Point), een album van BYU Vocal Point uit 2008
 Non-Stop (Andy Bell), een album van Andy Bell uit 2010
 XXV Nonstop, een album van Sick of It All uit 2011
 Non stop (Hansie), een lied van Hansie in samenwerking met Latifay en Josylvio uit 2017
 Nonstop (Drake), een lied van Drake uit 2018
 Non stop (Ronnie Flex), een lied van Ronnie Flex uit 2018
 Non Stop (Vald), een lied van Vald uit 2018
 Nonstop (The Cratez), een album van The Cratez uit 2020
 Nonstop (Oh My Girl), een ep van Oh My Girl uit 2020
 Non Stop (Sneazzy), een lied van Sneazzy uit 2020
 Non Stop (MD$), een lied van MD$ in samenwerking met Sexmane en B.Baby uit 2022
 Nonstop (Quevedo), een lied van Quevedo uit 2022

Zie ook 
 Non-stop dance, single van Gibson Brothers, afkomstig van hun album Non-stop dance/Come to America